Synode von Rom bezeichnet folgende Synoden:

 Synode von Rom (313)
 Synode von Rom (375)
 Synode von Rom (382)
 Synode von Rom (499) unter Papst Symmachus
 Synode von Rom (680) unter Papst Agatho
 Synoden von Rom 963 bis 969
 Synode von Rom 981
 Synoden von Rom 998 bis 1001
 Synode von Rom (Lateranpalast) (1078)
 Synode von Rom (1099)